Harmony kan syfta på:

 Harmony (ISS) – en del av internationella rymdstationen ISS
 Harmony (operativsystem) - Huaweis motsvarighet till iOS / Android för smarta telefoner
 Harmony (skivmärke) – ett amerikanskt skivmärke producerat av Columbia under 1920-talet
 Harmony (artist) – en jamaicansk reggaeartist inom stilen dancehall
 Harmony (musikgrupp) – ett svenskt kristet metalband
 Harmony, Maine – en kommun i Somerset County i den amerikanska delstaten Maine
 Harmony Korine (1973–), en amerikansk regissör, manusförfattare och filmproducent

Se även 
 New Harmony